Наталия Панкова:
 Панкова, Наталия Георгиевна (род. 1951) — российская пианистка.
 Панкова, Наталия Юрьевна (род. 1965) — российская художница.